El término Coronel Charlone puede hacer referencia a:

 Coronel Charlone, localidad de la Argentina;
 Juan Bautista Charlone, militar italiano del siglo XIX que luchó en diversas batallas en la Argentina;